Силий (Silius) е име на:

 Римската фамилия Силии
 Когномен Силии Нерва (Silii Nervae)
 Квинт Силий, квестор 409 пр.н.е. (Liv., IV 54.)
 Публий Силий, управител на Витиния и Понт 51 пр.н.е.
 Публий Силий Нерва, суфектконсул 20 пр.н.е.
 Публий Силий, консул 3 г.
 Авъл Лициний Нерва Силиан, консул 7 г.
 Гай Силий Авъл Цецина Ларг, консул 13 г.
 Публий Силий Нерва (консул 28 г.)
 Гай Силий, сенатор 47 г.
 Авъл Лициний Нерва Силиан (консул 65 г.)
 Силий Италик, (25-100), поет, консул 68 г.

Други:
 Силиус, град на Сардиния, Италия